Con la denominazione di Santa Giovanna si identificano:

Santi 
 Santa Giovanna (I secolo), detta la Mirofora, citata nel Vangelo di Luca, venerata il 24 maggio
 Santa Giovanna di Bagno di Romagna (†1105), monaca  camaldolese, celebrata il 16 gennaio
Santa Giovanna d'Arco (Jehanne Darc; 1412-1431), patrona della Francia, celebrata il 30 maggio
 Santa Giovanna del Portogallo (D. Joana de Portugal; 1452-1490), secondogenita di Alfonso V del Portogallo, dopo essere stata reggente del Portogallo entrò nell'ordine domenicano; celebrata il 12 maggio;
 Santa Giovanna di Valois (Jeanne de France; 1464-1505), francese, figlia di Luigi XI e di Carlotta di Savoia e prima moglie di Luigi XII, fondò l'Ordine della Vergine Maria, celebrata il 4 febbraio
 Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, (Jeanne de Chantal; 1572-1641), francese, vedova, divenne Suor Francesca e si dedicò alla cura degli ammalati, fondò, con l'assistenza di San Francesco di Sales l'Ordine della Visitazione. celebrata il 12 agosto
Santa Giovanna di Lestonnac (Jeanne de Lestonnac; 1556-1640), religiosa francese fondatrice nel 1607 dell'Ordine della Compagnia di Maria Nostra Signora, nipote per parte di madre del filosofo Michel Eyquem de Montaigne, celebrata il 2 febbraio;
Santa Giovanna della Croce (Jeanne Delanoue; 1666-1736), religiosa francese fondatrice della congregazione delle Ancelle dei Poveri, celebrata il 17 agosto
Santa Giovanna Thouret (Jeanne-Antide Thouret; 1765-1826), fondatrice della congregazione delle Suore della Carità, celebrata il 24 agosto
Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, (Jeanne-Élisabeth Bichier des Ages; 1773-1838), religiosa francese, fondatrice, assieme ad André-Hubert Fournet, della Congregazione delle Figlie della Croce, dette anche Suore di Sant'Andrea, celebrata il 26 agosto
 Santa Giovanna Beretta (1922-1962), canonizzata nel 2004 da papa Giovanni Paolo II perché, incinta, con un tumore all'utero, preferì morire anziché accettare cure che arrecassero danno al feto, celebrata il 28 aprile

Cinema e teatro 
Santa Giovanna, opera teatrale del 1923 di George Bernard Shaw
Santa Giovanna dei Macelli, opera teatrale del 1930 di Bertold Brecht
Giovanna e i suoi giudici, opera teatrale del 1954 di Thierry Maulnier
Santa Giovanna, film del 1957 di Otto Preminger, adattamento dell'opera teatrale di George Bernard Shaw

Musica 
Santa Giovanna, canzone di Renato Zero contenuta nell'album Tregua del 1980